

Артісія — місто, штат Каліфорнія
 Артісія — місто, штат Міссісіпі
 Артісія — місто, штат Нью-Мексико